Sanyal ist der Familienname folgender Personen:

Mithu Sanyal (* 1971), deutsche Kulturwissenschaftlerin, Journalistin und Autorin
Jishnu Sanyal (* 1988), indischer Badmintonspieler